Patrick White peut désigner :
 Patrick White (1912–1990), écrivain australien ;
 Patrick White (1989-), joueur de hockey sur glace américain.